Сессак:

 Сессак — коммуна во Франции, находится в регионе Лангедок — Руссильон.
 Сессак — кантон во Франции, находится в регионе Лангедок — Руссильон, департамент Од.